Ekier ist der Familienname folgender Personen:

 Jakub Ekier (* 1961), polnischer Lyriker und Übersetzer
 Jan Ekier (1913–2014), polnischer Pianist, Komponist und Musikwissenschaftler